Pitcairn Anthem — неофициальный гимн Островов Питкэрн и Острова Норфолк.

Слова гимна заимствованы из Евангелия от Матфея (глава 25, стихи 34—36, 40). Официальный гимн — государственный гимн Соединенного Королевства, «Боже, храни Королеву!», поскольку остров входит в состав Британских заморских территорий.

Английский текст гимна 

Then shall the King

Say unto them

On his right hand:

Come ye blessed of my Father

Inherit the kingdom prepared for you

From the foundation of the world

I was hunger’d and ye gave me meat,

I was thirsty and ye gave me drink

I was a stranger and ye took me in,

Naked and ye clothed me,

I was sick and ye visited me,

I was in prison and ye came unto me

In as much ye have done it unto one of the least of

These my brethren

Ye have done it unto me,

Ye have done it unto me.

Ссылки 
 Ноты для гимна

Питкэрн
Государственные символы Питкэрна
Остров Норфолк